Мисс США 1995 () — 44-й конкурс красоты Мисс США прошедший 10 февраля 1995 года, проведён на Южном острове Падре, штат Техас. Победительницей конкурса стала Челси Смит из штата Техас. Смит стала седьмой конкурсанткой, которая выиграла титул «Мисс Техас» и «Мисс США», а также единственная представительница, которая получила титул «Мисс Вселенная 1995». Челси стала четвёртой победительницей, которая была коронована в родном штате. 

После победы Смит на конкурсе красоты, корона «Мисс США», перешла к Первой Вице-Мисс США Шэнне Моуклер. Моуклер стала первой бывшей Юной мисс США, которая получила титул «Мисс США».

Конкурс красоты был организован и проведён Бобом Гоеном, местом проведения стал Южный остров Падре.

Результаты 

∞ Смит завоевала титул «Мисс Вселенная 1995». Поэтому, титул перешёл к Шэнн Моуклер.

Специальные награды

Полуфинальные очки

Предварительные очки 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Финалистки
     Полуфиналистки

Финальные соревнования 

     Победительница
     1-я Вице Мисс
     2-я Вице Мисс
     Топ 6 Финалисток

Штаты-участницы 

 — Анна Мингус
 — Тереза Линдли
 — Шара Риггз
 — Кристен Беттис
 — Деана Авила
 — Эмили Уикс
 — Трэйси Брайант
 — Николь Гарис
 — Марси Эндрюс
 — 
 — Полетт Шиер
 — Линн Веснефски
 — Эми Тольцманн
 — Николь Холмс
 — Хизер Харт
 — Анжела Херн
 — Дебора Долтон
 — Митци Джонс
 — Элизабет Кокс
 — Керри Малиновски
 — Дженнифер Уилхойт
 — Кристен Мастроянни
 — Кейша Эйхельбергер
 — Анжелика де Мезон
 — Джилл Таллос
 — Бритт Пауэлл

 — Анжела Янич
 — Шонделль Пикок
 — Брук Хэммонд
 — Валери Госселин
 — Кристи Питтнер
 — Жаклин Грайс
 — Шанна Моуклер
 — Мишель Моней
 — Жан Стальмо
 — Джулия Хьюз
 — Дю Шарм Картер
 — Кэрри Гроув
 — Стефани Фаллат
 — Дженнифер Обин
 — Даниэль Корли
 — Дженни Шобек
 — Ли Энн Хьюи
 — Челси Смит
 — Мелани Миттон
 — Дженнифер Казо
 — Сьюзан Робинсон
 — Тереза Кокс
 — Трейси Холкомб
 — Танаэ Гейслер
 — Сьюзан Шаффер

Предыдущие обладатели титула 

Участницы, которые участвовали в конкурсе красоты «Мисс Америка»:
 (Флорида) — Мисс Виргиния 1990 (вошла в Топ 10 конкурса красоты )
Ду Шарме Картер (Оклахома) — Мисс Оклахома 1992 (4-я Вице мисс на )

Участницы, которые участвовали в конкурсе красоты «Юная Мисс США»:
Шэнна Моуклер (Нью-Йорк) — Юная мисс Род-Айленд 1992 (вошла в Топ 12 на конкурсе красоты Юная Мисс США 1992)
Дженнифер Уилхойт (Мэриленд) — Юная мисс Мэриленд 1991
Кристен Мастроянни (Массачусетс) — Юная мисс Массачусетс 1987 (вошла в Топ 10 полуфиналисток на конкурсе красоты Юная Мисс США 1987)
Хизер Харт (Индиана) — Юная мисс Индиана 1991 (вошла в Топ 12 полуфиналисток на конкурсе красоты Юная Мисс США 1991)
Брук Хэммонд (Невада) — Юная мисс Невада 1991
Анна Мингус (Алабама) — Юная мисс Алабама 1988 (4-я Вице Мисс Юная Мисс США 1988)
Кери Мовенски (Мэн) — Юная мисс Мэн 1991
Танэ Гейслер (Висконсин) — Юная мисс Висконсин 1993

Судьи 

Кейси Кейсем
Кей Кэллан

Кики Шепард
Крис Коул
Джеки Логери — победительница Мисс США 1952
Э. Г. Маршалл

См. также 
Мисс Вселенная 1995

Сноски

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс США»

1995
События 10 февраля
Февраль 1995 года
1995 год в Техасе
Южный остров Падре